Зенькович () — белорусская фамилия; образована от имени Зенько ← .

Известные носители 
 Зенькович, Андрей Георгиевич (1883—1918) — революционер, участник борьбы за советскую власть в Архангельске.
Зенькович, Вера Владимировна (1906—1985) — советская художница.
 Зенькович, Иван Никитич — Георгиевский кавалер; полковник; № 9672; 26 ноября 1855.
 Зенькович, Игорь Викторович (род. 1987) — белорусский и казахстанский футболист.
 Зенькович, Николай Александрович (род. 1944) — белорусский писатель-историк.
 Зенькович, Фёдор Фёдорович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 6 июля 1915.

Составные фамилии 
 
 Секерж-Зенькович, Яков Иванович (1899—1985) — советский учёный-гидроаэромеханик.

См. также

Примечания